Agregação pode significar:

 Reunião ou associação.
 Agregação de valor, aumento no valor econômico de um produto.
 Função de Agregação, usada em banco de dados para calcular um resultado a partir de várias linhas de entrada.
 O processo conducente à obtenção do título académico de agregado num instituição de ensino superior portuguesa.

Desambiguação